

Cinema 
 Un affare di cuore (The Affair) – film del 1973 diretto da Gilbert Cates
 The Affair – film del 1995 diretto da Paul Seed

Televisione 
 The Affair - Una relazione pericolosa – serie televisiva trasmessa dal 2014
 Affari di cuore (The Affair) – episodio della prima stagione di Ally McBeal
 Il caso Ward (The Affair) – episodio della prima stagione di Matlock
 La relazione (The Affair) – episodio della prima stagione di Samantha chi?
 Relazione clandestina (The Affair) – episodio della terza stagione di Drake & Josh